Мажуков — русская фамилия. Известные носители:

 Мажуков, Алексей Сергеевич (1936—2011) — советский композитор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1996).
 Мажуков, Денис Алексеевич (род. 1973) — российский рок-н-ролльный пианист-виртуоз и вокалист, радиоведущий, основатель и лидер группы «Off Beat».